

Freiwaldau, oggi Jeseník – città nella regione di Olomouc

Freiwaldau, oggi Gozdnica – città nel voivodato di Lubusz